El término garza puede referirse:

 a garza, nombre vulgar de las aves de la familia Ardeidae;
 a idioma garza o comecrudo, lengua extinta que se habló en México;
 a Garza, localidad de la provincia de Santiago del Estero (Argentina);
 al condado de Garza, división administrativa de Texas (Estados Unidos);
 al arroyo Garza, curso de agua en Italia;
 a Cristina Rivera Garza (n. 1964), escritora mexicana;
 a Arturo B. de la Garza (1905-1952), abogado y político mexicano.
 a Angel Garza (n. 1992), luchador profesional mexicano.